Трелфолл — фамилия:

 Трелфолл, Дженнет (1821—1880) — английская поэтесса.
 Трелфолл, Дэвид (род. 1953) — английский актёр и режиссёр.